Bettys Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bettys Hill (Augusta County, Virginia)
 Bettys Hill (Bedford County, Virginia)